Roșiori est le nom de nombreuses localités roumaines.

Communes

 Roșiori, dans le județ de Bihor
 Roșiori, dans le județ de Bacău
 Roșiori, dans le județ de Brăila
 Roșiori, dans le județ de Ialomița
 Roșiorii de Vede, ville du județ de Teleorman

Villages

 Roșiori, dans la commune de Răchiți, județ de Botoșani
 Roșiori, dans la commune de Vânători, județ de Mehedinți
 Roșiori, dans la commune de Dulcești, județ de Neamț
 Roșiori, dans la commune de Valea Vinului, județ de Satu Mare
 Roșiori, dans la commune de Forăști, județ de Suceava
 Roșiori, dans la commune de Bunești-Averești, județ de Vaslui
 Roșiori, dans la ville de Luduș, județ de Mureș

Roșiori a aussi désigné un corps d'élite de la cavalerie de l'armée roumaine.